Biologia:
 Oenanthe (ocell), gènere d'ocells anomenats còlits
 Oenanthe (planta), gènere de plantes apiàcies, anomenades felandri
 Persones:
 Oenante (Oenanthe) una dona noble d'Egipte al .